Chestnut Oak Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chestnut Oak Knob (Ohio)	
 Chestnut Oak Knob (Virginia)	

Siehe auch:
 Chestnut Knob